

Étymologie 
Leu, ancienne désignation du loup en langue française, qui survit notamment dans l'expression  et de nombreux toponymes.

Patronyme 

 August Leu (1818-1897), peintre allemand.
 Evelyne Leu (née en 1976), skieuse acrobatique suisse.
 Gautier le Leu (né vers 1210), ménestrel français.
 Marcel Ilunga Leu (?-), homme politique congolais.
 Saint Leu ou saint Loup (né vers 383 et mort en 478 ou 479), évêque de Troyes.

Monnaies 
Le leu est le nom d'une unité monétaire utilisée dans plusieurs pays.
 Le leu roumain, dérivé du sens de ce mot en langue roumaine, « lion », qui figurait en effigie sur les monnaies du pays.
 Le leu moldave utilisé en République de Moldavie.

Musique 
 La Queuleuleu, succès d'André Bézu en 1988.

Toponyme 
 Leu, une commune du județ de Dolj en Roumanie.

Notes et références